Eniola peut faire référence à : 
 Lola Eniola-Adefeso, ingénieure chimiste nigériano-américaine.
 Eniola Aluko (née en 1987) joueuse de football anglaise.